Улица Ни́рги () — улица в Таллине, столице Эстонии.

География 
Находится в микрорайоне Лиллекюла района Кристийне. Начинается от улицы Линну у улицы Минги. Ранее включала в себя также отрезок между  улицами Тильдри и Ваабласе.

 Улица Нирги на карте Таллина

История 
Своё имя улица получила в 1949 году, а 1930—1949 годах улица называлась Лесной (). До 1958 года в микрорайоне Мустйыэ Таллинского района Хааберсти была улица с таким же названием, которую позже переименовали в Саарма пыйк (). 

Протяжённость улицы 265 — метров.

Название улица получила от зверька ласка семейства куньих ().

Улица застроена частными домами.

Примечания 

Нирги